Заура́лец — житель Зауралья.

Спорт 
 «Зауралец» — спортивный комплекс в Кургане.
 «Зауралец» — название хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана в 1961–1993 годах.
 «Зауралец» — название футбольного клуба «Тобол» из Кургана в 1967—1975 годах.
 «Зауралец» — волейбольный клуб, участник Чемпионата России 1994/95 в первой лиге.

См. также